Willard peut faire référence à :

Nom de famille 

 Atom Willard (1973-), batteur américain ;
 Beatrice Willard (1925-2003), botaniste américaine ;
 Charles Willard Moore (1925-1993), architecte américain ;
 Claude Willard (1922-2017), historien français ;
 Emma Willard (1787-1870), fondatrice d'une école de filles ;
 Frances Willard (1839-1898), féministe américaine ;
 Fred Willard (1933-2020), acteur américain ;
 Fred Willard (né en 1947), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Germaine Willard (1921-2003), historienne française ;
 John Willard (1885-1942), dramaturge américain ;
 Joseph Willard (1738-1804), président de l'université Harvard ;
 Marcel Willard (1889-1956), avocat et homme politique français.

Prénom 
 Willard Boyle (né en 1924), physicien canadien.
 Willard E. Pugh, acteur américain.
 Willard Frank Libby (1908-1980), physicien et chimiste américain.
 Willard Gibbs (1839-1903), physicien et chimiste américain.
 Willard Phelps (né en 1941), homme politique canadien.
 Willard van Orman Quine (1908-2000), philosophe et logicien américain.
 Willard White (né en 1956), chanteur d'opéra britannique.
 Willard Christopher Smith Jr. (né en 1968), acteur américain.
 Gordon Willard Allport (1897-1967), psychologue américain.

Art et culture 
 Willard, film américain réalisé par Daniel Mann en 1971.
 Willard, film américain réalisé par Glen Morgan en 2003.

Localités aux États-Unis 

 Willard, dans le Kansas.
 Willard, dans le Michigan.
 Willard, dans le Missouri.
 Willard, au Nouveau-Mexique.
 Willard, dans l'Ohio.
 Willard, dans l'Utah.
 Willard en Virginie.
 Willard dans le Wisconsin.
 Willards, dans le Maryland.

Autres 
 Hôtel Willard, à Washington DC.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis